Betuwelinie steht für

 die Bahnstrecke Elst–Dordrecht, eine Bahnstrecke für Personenverkehr zwischen Elst und Dordrecht in den Niederlanden
 die Betuweroute, eine Bahnstrecke für Güterverkehr zwischen Rotterdam und Zevenaar in den Niederlanden